Брусяна — название населённых пунктов.

Россия 
 Брусяна — деревня в Суксунском районе Пермского края.
 Брусяна — деревня в городском округе Сухой Лог Свердловской области.